Новый Сад — хутор в Тахтамукайском районе Республики Адыгея России. Входит в Энемское городское поселение. Хутор примыкает непосредственно с юга к посёлку Энему. Железнодорожная платформа Энем-2 Северо-Кавказской ЖД.

Население

Инфраструктура 
 Исправительная колония № 2 УФСИН России по РА,
 Колония-поселение № 3 УФСИН России по РА.

Улицы 
 Гагарина,
 Дорожная,
 Дружбы,
 Колхозный переулок,
 Ленина,
 Мира,
 Мира переулок,
 Полевая,
 Садовая,
 Хакурате.

Примечания

Ссылки 
 Новый Сад (хутор)

Населённые пункты Тахтамукайского района